Funcionalismo pode referir-se a: 

Funcionalismo (ciências sociais) - vertente do pensamento sociológico relacionada ao pensador francês Émile Durkheim. 
Antropologia funcionalista - corrente da antropologia social, com figuras como Bronislaw Malinowski.
Funcionalismo (arquitetura) - princípio da Arquitetura que baseia o projeto de uma obra à sua finalidade.
Forma segue a função - tendência da Arquitetura e design.
Funcionário público - corpo de funcionários públicos estatais.
Funcionalismo (filosofia da mente) - Conjunto de teses que defende a análise do comportamento e fenômenos mentais segundo as funções que desempenham.

Desambiguação